Slovenija:
Padovo pri Fari, naselje u općini Kostel
Padovo pri Osilnici, naselje u općini Osilnica